en physique
interaction faible
hypercharge faible
isospin faible
transition électrofaible
en informatique, couplage faible
en économie, monnaie faible
en mathématiques
topologie faible
clé faible
en chimie
base faible
acide faible